

Astronomia
16065 Borel – asteroide scoperto nel 1999
Cratere Borel – cratere della faccia visibile della luna

Geografia
 Borel – quartiere del XV arrondissement di Marsiglia

Persone

Letteratura
Petrus Borel – pseudonimo di Pierre Borel d'Hauterive, detto anche il "licantropo", scrittore, letterato e poeta francese

Politica
Eugène Borel – (1835-1892) politico svizzero, già consigliere federale per il Partito Liberale Radicale, fra i fondatori dell'Unione Generale postale e suo primo direttore 
Alfred Borel – (1902-1997) uomo politico svizzero membro del Partito radical-democratico.

Sport
Arlette Rustichelli Borel – ex cestista francese, della squadra di basket Olympique de Marseille
Ernesto Borel – calciatore nel ruolo di attaccante, padre di Borel I e Borel II
Aldo Giuseppe Borel – (1921-1979) calciatore e allenatore, conosciuto anche come Borel I
Felice Placido Borel – calciatore, conosciuto anche come Borel II o anche come "farfallino"
Cleopatra Borel – atleta trinidadiana nella specialità del lancio del peso
Yannick Borel – schermidore francese, specialista della spada, vincitore di una medaglia d'oro olimpica

Scienza
Armand Borel –  matematico svizzero, già professore dell'Università di Princeton dal 1957 al 1993
Émile Borel – matematico e politico francese, dal quale prendono il nome:
Algebra di Borel
Misura di Borel
Teorema di Heine-Borel
Somma di Borel
Lemma di Borel-Cantelli

Tecnologia
Daniel Borel – imprenditore svizzero, cofondatore di Logitech